Робе́рто Хи́льберт (; род. 16 октября 1984, Форххайм) — бывший немецкий футболист, правый защитник.

Карьера 
Хильберт играл в молодёжных командах форххаймского «Яна», «Нюрнберга» и Гройтер Фюрта. В 2002 году он стал игроком «Фойхта», игравшем тогда в четвёртой по силе лиге. В сезоне 2003/04 он забил 10 голов в 26 играх и помог клубу выйти в Третью Лигу. В 2004 году он перешёл в «Гройтер Фюрт».

В 2006 году Хильберт перешёл в «Штутгарт». В свой первый сезон Роберто стал основным игроком первой команды и помог ей выиграть золото Бундеслиги.

22 июня 2010 года он стал игроком турецкого «Бешикташа». Первый гол Гильберта за новую команду состоялся 17 августа 2010 года в матче Лиги Европы против финского ХИКа.

12 июля 2013 года Хильберт подписал двухлетний контракт с леверкузенским «Байером».

Достижения 
«Штутгарт»
 Чемпион Германии: 2006/07
«Бешикташ»
 Обладатель Кубка Турции: 2010/11

Статистика 
По состоянию на 30 мая 2009.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт Роберта Хильберта 
 
 Профиль на Fussballdaten.de''
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»